Hammerberg ist der Name von Ortsteilen in Bayern:
 Hammerberg (Auerbach in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Auerbach in der Oberpfalz, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Hammerberg (Marktredwitz), Ortsteil der Stadt Marktredwitz, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge
 Hammerberg (Neunburg vorm Wald), Ortsteil der Stadt Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf
 Hammerberg (Rieden), Ortsteil der Gemeinde Rieden, Landkreis Amberg-Sulzbach

Hammerberg steht für:
 Hammerberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet auf dem Gebiet der Stadt Stolberg in der Städteregion Aachen in Nordrhein-Westfalen